Eryngium angustifolium är en flockblommig växtart som beskrevs av Dc. Eryngium angustifolium ingår i släktet martornar, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Martornar
angustifolium